La Bundesautobahn 96, abbreviata anche in A 96, è una autostrada tedesca, lunga 172 km, che collega il confine con l'Austria, nei pressi di Lindau, alla città di Monaco di Baviera.

Il suo percorso ha inizio in Baviera, per poi attraversare una parte del Baden-Württemberg e terminare nuovamente in Baviera.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 096